Effodeildin 2017 var den 75:e säsongen av högstaligan i fotboll på Färöarna. Titelförsvarande Víkingur lyckades försvara titeln och tog sin andra raka mästartitel.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
 Uefa.com

2017 på Färöarna
Fotbollssäsongen 2017
2017